Choni (gemeente), een gemeente in de Georgische regio Imereti
Choni (plaats) in Georgië, de hoofdplaats van bovengenoemde gemeente
Khoni (plaats in India), een plaats in de Indiase staat Maharashtra